José Antonio Medeiros - político brasileiro
 José de Medeiros Tavares - político brasileiro filiado ao Partido Democrático Social governador de Alagoas na década de 1980 https://web.archive.org/web/20040820040404/http://www.planalto.gov.br/Infger_07/governadores/GOV-AL.htm
 José Medeiros - político brasileiro filiado ao PTB, deputado estadual em Alagoas na mesma época em que José de Medeiros Tavares governava o estado https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGU4MTNjZGUtZTZhMi00ZjBhLWI2ZjQtMmQ4ZWU2ZDVlNWQ5IiwidCI6ImFiNzcyYzYzLWViMzgtNGIxZS1iZWY3LTdiNjBlZDhhY2RmMSJ9
 José Medeiros Ferreira - professor universitário, e político português
 Zeca Medeiros - artista português

Desambiguações de antropônimos